Rückle ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rückle (* 1941), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Eugen Rückle (1876–1950), deutscher Architekt und Stadtbaudirektor
 Gottfried Rückle (1879–1929), deutscher Mathematiker und Rechenkünstler
 Horst Rückle (1939–2020), deutscher Managementtrainer und Buchautor